Stazione di Colonna FS, dal 1962 Colle Mattia;
 Stazione di Colonna Galleria, già Colonna Littorio;
 Stazione di Colonna della STEFER sulla ferrovia Roma-Fiuggi-Alatri-Frosinone;